Break Out – album delle Pointer Sisters del 1983
 Break Out – album dei Cold Sweat del 1990
 Break Out – album dei Soulive del 2005

Pagine correlate 
 Breakout